Diese Liste der Spieler von Rot-Weiss Essen nennt alle Fußballspieler, die seit 1923, der Fusion des SV Vogelheim mit dem Turnerbund Bergeborbeck zu RWE, mindestens ein Pflichtspiel (Punktspiel, Pokalspiel oder sonstiges Pflichtspiel) für die erste Mannschaft von Rot-Weiss Essen absolviert haben. Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 31. Oktober 2021.

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers. Der Gebietsstand der Nationalitäten ist der aktuelle. Das heißt, dass Spieler mit der Staatsbürgerschaft der DDR als (Bundes-)Deutsche einsortiert werden, ehemalige Spieler aus der Sowjetunion dagegen unter ihrer heute gültigen Staatsbürgerschaft (z. B. Ukrainer).
 von und bis: Nennt die Daten, zwischen denen der Spieler unter Vertrag stand
 Punktspiele: Nennt die Anzahl der Punktspiele. Dabei sind die Einsätze bei Relegationsspielen und Aufstiegsrunden enthalten
 Punktspieltore: Nennt die Anzahl der erzielten Tore in Punktspielen.
 Pokalspiele: Nennt die Anzahl der Pokalspiele im DFB-Pokal, bzw. dessen Vorgänger Tschammerpokal.
 Pokaltore: Nennt die Anzahl der Pokaltore.
 Sonstige Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele in sonstigen Pflichtspielen, wie im Europapokal der Landesmeister, im Westdeutschen Pokal und im Niederrheinpokal.
 Sonstige Tore: Nennt die Anzahl der Tore in sonstigen Pflichtspielen.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen. Klickt man beispielsweise zuerst auf die Ligatore-Spalte und dann auf die bis-Spalte, erhält man eine Sortierung nach Ausstiegsdatum und bei gleichem Datum nach Toren. So lässt sich etwa herausfinden, welcher aktive Spieler die meisten Tore geschossen hat.

Literatur 
 Georg Schrepper, Uwe Wick: „… immer wieder RWE!“ Die Geschichte von Rot-Weiss-Essen. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2004, ISBN 3-89533-467-7.
 Hardy Grüne, Lorenz Knieriem: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 8: Spielerlexikon 1890–1963. AGON Sportverlag, Kassel 2006, ISBN 3-89784-148-7.

Weblinks 
 Spieler von Rot-Weiss Essen bei weltfussball.de
 Spieler von Rot-Weiss Essen bei rsssf.com (englisch)

!
Essen Rot-Weiss